Сокращение ННК (кириллицей) может означать:
 «Народный национальный конгресс» — политическая партия в Гайане.
 Национальная нерудная компания — российский добытчик полезных ископаемых.
 Национальная нефтяная корпорация — ливийская национальная нефтегазовая компания.
 «Непальский конгресс» (при основании — «Непальский национальный конгресс») — старейшая политическая партия Непала.
 Нитрит-нитрат кальция — смесь нитрита и нитрата кальция (хим. формулы — Са(NО) и Са(NО), соответственно), применяемая в качестве добавки к бетону.
 Нейтрон-нейтронный каротаж — метод каротажа (исследования земной коры с помощью зондировочных скважин), при котором горные породы облучают нейтронами и регистрируют поток нейтронов, дошедших сквозь породу до детектора.
 Нитевидный нанокристалл — одномерный наноматериал, также известный как нанонить или нанопроволока. 
Небезопасный нечитабельный код

См. также 
 HHK (латиницей)
 NNK